Sáska (település)
 Sáskák (pl. Imádkozó sáska, Erdei sáska, Lápréti sáska)
 Északi imádkozó sáska (harcművészet)